Дайс:

Персоналии 
Дайс — немецкая () и английская () фамилия. Другой вариант русской транскрипции и английское и французское произношение немецкой фамилии — Дейс. Известные носители:

 Дайс, Екатерина Александровна (род. 1978) — российский культуролог.
 Дайс, Жозеф (род. 1946) — швейцарский государственный и политический деятель, дипломат, экономист.
 Дайс, Том (род. 1989) — бельгийский певец, автор песен.
 Дайс, Уильям — английский художник-пейзажист, прерафаэлит.
 Дайс-К () — псевдоним японского предпринимателя Дайсукэ Эномото.
 Parah Dice — диджей и продюсер.

Топонимы 
 Дайс — пригород шотландского города Абердина, в котором находится аэропорт.
 Дайс — американская авиабаза в Техасе.

Другое 
 Бак Дайс, Хай Дайс — разновидности игры в кости.

См. также 
 
 Дайц